Амбросов, Амбросова

 Амбросов Володимир Якович — український економіст, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
 Амбросова Леся — бандуристка з Києва.
Прізвища